Ульдурга́ — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края России. Входит в сельское поселение «Усуглинское».

География 
Расположено на левом берегу реки Ульдурги (приток Нерчи), в 23 км к юго-западу от центра сельского поселения, села Усугли.

История 
До 1935 года в Шилкинском районе.

Население

Инфраструктура 
Начальная школа, детский сад, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тунгокоченского района